Buchov může být:
 Buchov (Postupice) – osada, část obce Postupice v okrese Benešov
 Buchov (Votice) – osada, část města Votice v okrese Benešov
 starší český název pro Bochov v okrese Karlovy Vary